Марк Эбрахам Брайт (; 6 июня 1962, Сток-он-Трент, Англия) — английский футболист, играющий на позиции нападающего, тренер, директор академии «Кристал Пэлас».

Биография 
Брайт родился в Сток-он-Тренте в семье Эдвина Брайта, водителя вилочного погрузчика из Гамбии, и Морин Брайт, белой англичанки. Его мать ушла из семьи в ноябре 1964 года, и отец отдал Брайта и его брата Филиппа в детский дом. До достижения 18-ти лет Марк со своим братом успели "сменить" несколько семей. Рой Брайт, фронтмен рок-группы Exit State, утверждает, что является сводным братом Марка Брайта.

Карьера 
Марк начинал свою карьеру в лиге графства Чешир, «Лик Таун», параллельно работая на фабрике. В октябре 1981 года Брайт перешёл в «Порт Вейл» Джона Макграта, клуб, в молодёжном составе которого, Марк играл до 16 лет. Он дебютировал в стартовом составе клуба в последний игровой день сезона 1981/82, выиграв с командой матч против «Торки Юнайтед» на «Вейл Парк». За две недели до этого, 1 мая 1982 года, он вышел на замену в нулевой ничьей с «Йорком». В следующем чемпионском сезоне 1982/83 (клуб выиграл чемпионат четвертого дивизиона и заслужил повышение), Брайт сыграл лишь раз и забив один гол в домашнем победном матче с «Херефорд Юнайтед» 9 октября (2:0).

Личная жизнь 
В 1995 году Марк Брайт познакомился с британской певицей и актрисой Мишель Гейли,  в следующем году пара поженилась в Лас-Вегасе. В 2007 году они развелись, оставшись друзьями. Их сын, Исайя, родился в апреле 2000 года. После завершения футбольной карьеры принимает активное участие в полумарафонах шесть полумарафонах, также является постоянным участников Лондонского марафона.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте АПЛ

Футболисты Англии
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»